Namenstage S
Namenstage